Elschenbroich ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Elschenbroich (1914–1989), Literaturwissenschaftler
 Christoph Elschenbroich (* 1939), deutscher Chemiker und Professor für Anorganische Chemie
 Donata Elschenbroich (* 1944 oder 1945), deutsche Pädagogin, Literatur- und Musikwissenschaftlerin sowie Sachbuchautorin
 Harald Elschenbroich (* 1941), deutscher Tennisspieler